Flakukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flakukari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Flakukari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar